Berezovka kan syfta på:

Geografi

Belarus 

 Biarozaŭka, 
 Berjozovka (vattendrag Belarus),

Ukraina 

 Berezivka, rajonhuvudort, Odessa oblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar